Sturge:
 Wyspa Sturge’a
 Zespół Sturge’a-Webera